Erik Edman (1978) – ex calciatore svedese
Göran Edman (1956) – cantante svedese
Johan Edman (1875-1927) – tiratore di fune svedese
Jonas Edman (1967) – ex tiratore a segno svedese
Pehr Edman (1916-1977) – biochimico svedese
Tore Edman (1904-1995) – saltatore con gli sci svedese